Льяло

 Форма для отлива металла (в том числе печатных букв)
 Носик рукомойника
 Льяло (судостроение) — водосток в нижней части трюма
 Желобной водопровод с насосом или черпаком

См. также 
 Льялово
 Льяльные воды (Льялы)